Перша ліга СРСР з футболу 1983 — тринадцятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 22 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Кайрат» (Алма-Ата). Чемпіонат тривав з 9 квітня по 5 листопада 1983 року.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 12.

Результати

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:

Посилання 
 Перша ліга - 1983
 Перша ліга - 1983  
 Soviet Union 1983  

83
СРСР
1983 в українському спорті